Літня Універсіада 1981 — ХІ літня Універсіада, була проведена в Бухаресті (Румунія) з 19 по 30 липня 1981 року. У змаганнях брало участь 2912 осіб з 86 країн. Осноновні етапи проводилися на стадіоні Лія Маноліу в Бухаресті. За 11 днів захід відвідали близько 200 000 глядачів.

Медальний залік

Посилання 
 Історія універсіад  — сайт FISU (англ.)

Спортивні події 1981
Літні універсіади
Липень 1981
Спорт у Бухаресті
1981 у Румунії